Velika nagrada Emilije - Romanje 2021 je druga dirka Svetovnega prvenstva Formule v . Odvijala se je 18. aprila 2021 na dirkališču Autodromo Enzo e Dino Ferrari v Imoli. Zmagal je Max Verstappen, Red Bull Racing-Honda, drugo mesto je osvojil Lewis Hamilton, Mercedes, tretji pa je bil Lando Norris, McLaren-Mercedes. Dirka je bil v 33. krogu prekinjena po trčenju Valtterija Bottasa in Georgea Russella, nadaljevala se je s ponovnim štartom.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! scope="row" |1
| align="center" |44
|data-sort-value="ham"| Lewis Hamilton
|Mercedes
| 1:14,823
| 1:14,817
| 1:14,411
| align="center" |1
|-
! scope="row" |2
| align="center" |11
|data-sort-value="per"| Sergio Pérez
|Red Bull Racing-Honda
| 1:15,395
| 1:14,716
| 1:14,446
| align="center" |2
|-
! scope="row" |3
| align="center" |33
|data-sort-value="ver"| Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
| 1:15,109
| 1:14,884
| 1:14,498
| align="center" |3
|-
! scope="row" |4
| align="center" |16
|data-sort-value="lec"| Charles Leclerc
|Ferrari 
| 1:15,413
| 1:14,808
| 1:14,740
| align="center" |4
|-
! scope="row" |5
| align="center" |10
|data-sort-value="gas"| Pierre Gasly
|AlphaTauri-Honda
| 1:15,548
| 1:14,927
| 1:14,790
| align="center" |5
|-
! scope="row" |6
| align="center" |3
| data-sort-value="ric" | Daniel Ricciardo
|McLaren-Mercedes
| 1:15,669
| 1:15,033
| 1:14,826
| align="center" |6
|-
! scope="row" |7
| align="center" |4
| data-sort-value="nor" | Lando Norris
|McLaren-Mercedes
| 1:15,009
| 1:14,718
| 1:14,875
| align="center" |7
|-
! scope="row" |8
| align="center" |77
| data-sort-value="bot" | Valtteri Bottas
|Mercedes
| 1:14,672
| 1:14,905
| 1:14,898
| align="center" |8
|-
! scope="row" |9
| align="center" |31
| data-sort-value="oco" | Esteban Ocon
|Alpine-Renault
| 1:15,385
| 1:15,117
| 1:15,210
| align="center" |9
|-
! scope="row" |10
| align="center" |18
| data-sort-value="str" | Lance Stroll
|Aston Martin-Mercedes
| 1:15,522
| 1:15,138
| data-sort-value="2"|brez časa
| align="center" |10
|-
! scope="row" |11
| align="center" |55
| data-sort-value="sai" | Carlos Sainz Jr.
|Ferrari
| 1:15,406
| 1:15,199
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="11"|
| align="center" |11
|-
! scope="row" |12
| align="center" |63
| data-sort-value="rus" | George Russell
|Williams-Mercedes
| 1:15,826
| 1:15,261
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="12"|
| align="center" |12
|-
! scope="row" |13
| align="center" |5
| data-sort-value="vet" | Sebastian Vettel
|Aston Martin-Mercedes
| 1:15,459
| 1:15,394
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="13"|
| align="center" |
|-
! scope="row" |14
| align="center" |6
| data-sort-value="lat" | Nicholas Latifi
|Williams-Mercedes
| 1:15,653
| 1:15,593
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="14"|
| align="center" |14
|-
! scope="row" |15
| align="center" |14
| data-sort-value="alo" | Fernando Alonso
|Alpine-Renault
| 1:15,832
| 1:15,593
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="15"|
| align="center" |15
|-
! scope="row" |16
| align="center" |7
| data-sort-value="rai" | Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
| 1:15,974
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="16"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="16"|
| align="center" |16
|-
! scope="row" |17
| align="center" |99
| data-sort-value="gio" |
|
| 1:16,122
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="17"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="17"|
| align="center" |17
|-
! scope="row" |18
| align="center" |47
| data-sort-value="sch" | Mick Schumacher
|Haas-Ferrari
| 1:16,279
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="18"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="18"|
| align="center" |18
|-
! scope="row" |19
| align="center" |9
| data-sort-value="maz" | Nikita Mazepin
|Haas-Ferrari
| 1:16,797
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="19"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="19"|
| align="center" |19
|-
!data-sort-value="20"|DNQ
|align="center"|22
| data-sort-value="tsu" | Juki Cunoda
|AlphaTauri-Honda
|data-sort-value="2:00" nowrap|brez časa
|style="background: silver" align="center"|
|style="background: silver" align="center"|
| align="center"|20
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka 

|-
!1
| align="center" |33
| data-sort-value="ver" | Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|63
|2:02:34,598
| align="center" |3
| align="center" |25
|-
!2
| align="center" |44
| data-sort-value="ham" | Lewis Hamilton
|Mercedes
|63
| +22,000
| align="center" |1
| align="center" |19
|-
!3
| align="center" |4
| data-sort-value="nor" | Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|63
| +23,702
| align="center" |7
| align="center" |15
|-
!4
| align="center" |16
| data-sort-value="lec" | Charles Leclerc
|Ferrari
|63
| +25,579
| align="center" |4
| align="center" |12
|-
!5
| align="center" |55
| data-sort-value="sai" | Carlos Sainz Jr.
|Ferrari
|63
| +27,036
| align="center" |11
| align="center" |10
|-
!6
| align="center" |3
| data-sort-value="ric" | Daniel Ricciardo
|McLaren-Mercedes
|63
| +51,220
| align="center" |6
| align="center" |8
|-
!7
| align="center" |10
| data-sort-value="gas" | Pierre Gasly
|AlphaTauri-Honda
|63
| +52,818
| align="center" |5
| align="center" |6
|-
!8
| align="center" |18
| data-sort-value="str" | Lance Stroll
|Aston Martin-Mercedes
|63
| +56,909
| align="center" |10
| align="center" |4
|-
!9
| align="center" |31
| data-sort-value="oco" | Esteban Ocon
| nowrap="" |Alpine-Renault
|63
| +1:05,704
| align="center" |9
| align="center" |2
|-
!10
| align="center" |14
| data-sort-value="alo" | Fernando Alonso
|Alpine-Renault
|63
| +1:06,561
| align="center" |15
| align="center" |1
|-
!11
| align="center" |11
| data-sort-value="per" | Sergio Pérez
|Red Bull Racing-Honda
|63
| +1:07,151
| align="center" |2
|
|-
!12
| align="center" |22
| data-sort-value="tsu" | Juki Cunoda
|AlphaTauri-Honda
|63
| +1:13,184
| align="center" |20
|
|-
!13
| align="center" |7
| data-sort-value="rai" | Kimi Räikkönen
| nowrap="" |Alfa Romeo Racing-Ferrari
|63
| +1:34,773
| align="center" |16
| align="center" |
|-
!14
| align="center" |99
| data-sort-value="gio" |
|
|62
| +1 krog
| align="center" |17
|
|-
!15
| align="center" |5
| data-sort-value="vet" | Sebastian Vettel
|Aston Martin-Mercedes
|61
|Menjalnik
| align="center" data-sort-value="20"|
|
|-
!16
| align="center" |47
| data-sort-value="sch" | Mick Schumacher
|Haas-Ferrari
|61
| +2 kroga
| align="center" |18
|
|-
!17
| align="center" |9
| data-sort-value="maz" | Nikita Mazepin
|Haas-Ferrari
|61
| +2 kroga
| align="center" |19
|
|-
! data-sort-value="18" |Ods
| align="center" |77
| data-sort-value="bot" | Valtteri Bottas
|Mercedes
|30
|Trčenje
| align="center" |8
|
|-
! data-sort-value="19" |Ods
| align="center" |63
| data-sort-value="rus" | George Russell
|Williams-Mercedes
|30
|Trčenje
| align="center" |12
|
|-
! data-sort-value="20" |Ods
| align="center" |6
| data-sort-value="lat" | Nicholas Latifi
| nowrap="" |Williams-Mercedes
|0
|Trčenje
| align="center" data-sort-value="21" |14
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2021